Orthosia kan syfta på:

 Orthosia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Orthosia (växter) – ett släkte av växter